Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Borna Ćorić.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Ćorić con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Roger Federer (semifinale)
 Novak Đoković (campione)
 Juan Martín del Potro (terzo turno, ritirato)
 Alexander Zverev (semifinale)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Dominic Thiem (secondo turno)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Kei Nishikori (quarti di finale)

 Diego Schwartzman (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
 Kyle Edmund (quarti di finale)
 Jack Sock (primo turno)
 Borna Ćorić (finale)
 Milos Raonic (primo turno)
 Pablo Carreño Busta (primo turno)
 Marco Cecchinato (terzo turno)

Qualificati 

  Mackenzie McDonald (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)

  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Mikhail Kukushkin (secondo turno)
  Bradley Klahn (secondo turno)

Wildcard 

  Li Zhe (primo turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)

  Wu Yibing (secondo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2018